Geoglossaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Geoglossaceae i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen jordtungor, klassen Geoglossomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Geoglossaceae